

Населені пункти та їхні частини

 Дзяли — село в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Дзяли — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Дзяли — село в гміні Санники Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Дзяли — частина міста Ліманова в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Віндуґа в гміні Бобровники Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзяли — частина села Біла в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Дзяли — частина села Домбровіце в гміні Домбровіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Дзяли — частина села Дзельна в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Дзяли — частина села Семковіце в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Дзяли — частина села Поремби в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Дзяли — частина села Клімкувка в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Пашкувка в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Щепановиці в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Лібертув у гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Рудник у гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Пцим у гміні Пцим Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Моґіляни в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Кшишковиці в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Тшцяна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Люсіна в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Ґліхув у гміні Вішньова Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Скшидльна в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Осек у гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Лонкта-Дольна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Плавна в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Ольхава в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Шик у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Ленкі в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Ольшанка в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Стришув у гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Заклічин у гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Яновиці в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Розкохув у гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Домбрувка-Щепановська в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Мухаж у гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Дзяли — частина села Папротно в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Дзяли — частина села Здзехув у гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Дзяли — частина села Павлово в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Дзяли — частина села Любля в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Дзяли — частина села Крешів (Кшешув) у гміні Кшешув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Дзяли — частина села Речпіль (Речполь) у гміні Кривча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Дзяли — частина села Воля Комборська (Воля-Комборська) в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Дзяли — частина села Матисівка (Матисувка) в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Дзяли — частина села Янушковіце в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Дзяли — частина села Кельнарова в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Дзяли — частина села Рудзиця в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Дзяли — частина села Вільковіце в гміні Вільковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Дзяли — частина села Коцонь у гміні Шлемень Живецького повіту Сілезького воєводства
 Дзяли — частина села Добжешув у гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзяли — колонія в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Дзяли — колонія в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Дзяли — колонія в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дзяли — колонія в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства

Примітки